Фрутос () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Алексіс Мануель Фрутос Вескен — парагвайський правник і дипломат
 Хуан Мануель Фрутос Флейтас — парагвайський політик